Lohéac (gemeente), gemeente in Frankrijk
 Lohéac (vrachtautomerk), Frans vrachtautomerk